Грюєр () — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур.
Адміністративний центр — Бюль.

Громади

Примітки 

Округи кантону Фрібур